Athamanta panacifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Athamanta panacifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
panacifolia